Dirac steht für:

 Dirac (Charente), Gemeinde in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine
 Dirac (Videoformat), ein Videocodec der BBC
 Dirac (Roman), Roman von Dietmar Dath aus dem Jahr 2006
 (5997) Dirac, ein Asteroid

Dirac ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Andrew Dirac (1925–1984), ungarisch-britischer Mathematiker
 Paul Dirac (1902–1984), britischer Physiker

Siehe auch:
 Dirac-Gleichung
 Delta-Distribution (Dirac-Impuls)